Pantera kan syfta på:

Pantera – ett metalband
De Tomaso Pantera – en sportbil

Se även
Panthera – ett släkte kattdjur